— романтическая сёдзё-манга, придуманная и иллюстрированная женщиной-мангакой Карухо Сииной. Выходит с 2006 года в журнале Bessatsu Margaret; в виде танкобонов издательством Shueisha уже опубликовано 30 томов. В 2008 году «Kimi ni Todoke» была удостоена премии издательства «Коданся» как лучшая в категории сёдзё-манга.

Аниме-адаптация манги от студии Production I.G была показана телеканалом NTV в период с октября 2009 по март 2010 года. Кроме того, в феврале 2010 года журнал Bessatsu Margaret сообщил о съёмках игрового кинофильма на основе сюжета «Kimi ni Todoke». Премьера фильма в кинотеатрах Японии состоялась 25 сентября 2010 года.

В период с января по март 2011 года также на телеканале NTV прошла трансляция второго сезона аниме.

Сюжет 
Савако Куронума могла бы быть самой обычной девушкой, если бы не одно большое НО: природа наградила её внешностью не то чтобы необычной… узкое бледное лицо, тонкие губы, большие раскосые глаза, длинные чёрные волосы, прямая чёлка — по отдельности эти черты вряд ли могут кого-нибудь удивить или испугать. Но собранные вместе, они сделали Савако неприятно похожей на киновоплощение Садако Ямамуры, героини романа «Звонок» и одноименного фильма ужасов. Образ Садако, Ужасной-Девочки-Из-Колодца, растиражированный многочисленными фильмами-подражаниями и ремейками сыграл с Савако злую шутку — прозвище «Садако» приклеилось ещё в начальной школе; о ней ходили и ходят слухи один фантастичнее другого — Садако общается с духами, Садако умеет насылать проклятия, тот, кто посмотрит ей в глаза больше трёх секунд будет проклят, и тому подобные. Одноклассники и другие школьники шарахаются от неё как от прокажённой, за всю жизнь у девушки не было ни одной подруги.

Несмотря на одиночество, Савако не ожесточилась, надеясь, что когда-нибудь мираж «Садако» рассеется, и люди увидят, какая она на самом деле. Этим надеждам суждено было сбыться в первом классе старшей школы — когда она познакомилась с Сётой Кадзэхаей. Кадзэхае, самому популярному парню в школе, кумиру всех девчонок чужды нелепые суеверия — благодаря его помощи у Савако появляются первые настоящие друзья. Медленно, но верно одноклассники начинают узнавать её, застенчивую добрую девушку, которая никогда никому не откажет в помощи, способную найти доброе слово даже для тех, кто её ненавидит. Параллельно с этим развиваются её отношения с Кадзэхаей — от благодарности и восхищения к искренней дружбе и первой любви.

Персонажи 
 
 Сэйю — Мамико Ното
Савако — скромная и молчаливая девушка. Она настолько привыкла к своему прозвищу «Садако», что уже не обращает на него никакого внимания (а многие школьники, включая некоторых её одноклассников, уверены, что её и впрямь так зовут). Часто соглашается выполнять внеклассную работу для школы (от которой школьники обычно отлынивают), как она сама утверждает — чтобы чувствовать себя полезной.

Никогда не имевшая друзей, она с трудом приходит к осознанию того, что в её классе есть люди — Кадзэхая, Яно, Ёсида, Рю, которым она стала небезразлична. После знакомства с Кадзэхаей начинает постепенно преодолевать всеобщее отчуждение — общаться с другими людьми, принимать участие в жизни класса — например, во время школьного спортивного фестиваля играла за женскую футбольную команду (из-за этого по школе пополз дикий слух, что «Садако» обладает способностями к телепортации — она настолько быстро передвигалась по полю, что никто не мог за ней уследить).

Вместе с тем, обладая почти нулевым опытом отношений, Савако часто сомневается в том, кем для неё являются те или иные люди. Доброе отношение Кадзэхаи она принимает за жалость, дружеское отношение Яно и Ёсиды — за обычную доброжелательность. Потребовался серьёзный конфликт, устроенный злокозненной Курумидзавой, чтобы Савако и её новые друзья выяснили между собой отношения. Тем не менее, Савако иногда по-прежнему не верит себе — когда Кадзэхая практически прямым текстом признаётся ей в любви, она воспринимает это просто как «я тебя не ненавижу» (особенности японского языка). В конечном итоге всё прояснилось и Савако с Кадзэхаей стали «официальной» парой (при этом пошли слухи, что «Садако» приворожила «школьного идола» при помощи чёрной магии).

 
 Сэйю — Дайсукэ Намикава
Одноклассник Савако, из тех, кого называют «школьными идолами». Популярен среди девушек ещё со времен средней школы, популярен до такой степени, что девушки заключили между собой соглашение об «Общем Кадзэхае», дабы никто из них не претендовал на особое отношение с его стороны. В средней школе занимался бейсболом, но в старшей отказался от вступления в школьную команду. Влюблён в Савако, как ему кажется — безответно, из-за чего ревнует её даже к своему другу Рю. Их отношения развиваются достаточно сложно: Савако не уверена в себе и не допускает мысли, что такой популярный парень как Кадзэхая может испытывать к ней чувства более сильные, чем дружеские. Из-за этого она не смогла подарить ему шоколад на день Святого Валентина (по традиции в Японии в этот день девушки дарят шоколад своим друзьям и возлюбленным), хотя и собиралась. Его первая попытка признания в любви закончилась фарсом — Савако просто не поняла его, и ему кажется, что его отвергли. В конечном итоге им удаётся преодолеть все препятствия (состоящие в основном из взаимного недопонимания), и в 41 главе манги они становятся «официальной» парой.

Первый поцелуй случается в 71 главе.

 
 Сэйю — Миюки Савасиро
Одноклассница Савако и одна из её лучших подруг. Из всех персонажей-школьников выглядит наиболее взрослой — её уши проколоты пирсингом, а её парень — студент колледжа. Изначально Яно и её закадычная подруга Ёсида были задуманы мангакой как парный персонаж, в первых главах они практически ничем не отличаются друг от друга. В последующем её внешний облик был слегка изменен, и персонаж Яно стал обретать черты индивидуальности. Проницательна и умна, именно ей удалось установить источник распространившихся по школе слухов, порочащих её, Савако и Ёсиду. Одна из первых догадалась об истинных чувствах Савако и Кадзэхаи и многое сделала, чтобы помочь им. В 20 главе манги разрывает отношения со студентом колледжа, который стал её раздражать — разрыв закончился синяком на щеке Яно.

Некоторые считают, что в последних опубликованных главах, у неё, похоже, начинают развиваться отношения с Араи Кадзути, школьным учителем. Однако на данный момент в манге она уже сделала попытку завести роман с парнем из параллельного класса, но через несколько дней они разбежались, так как Яно была нужна ему «для показывания друзьям». Её чувства замечает Кенто Миура, что оставляет в душе парня живейший отклик. На Рождественской вечеринке Яно понимает и принимает его чувства, однако позже, в 95 главе, они расстаются по инициативе Яно. Позже Яно в 107 главе осознаёт, что влюбилась в Пина, но понимает, что отношения между ними невозможны, так как он учитель, а она ученица. Яно понимает, что Пин никогда на такое не пойдёт. Однако в 117 главе она всё-таки признаётся ему, но Кадзути её отвергает из-за большой разнице в возрасте, говоря при этом, что пока у них ничего не может быть. Своими словами он даёт понять, что надежда на совместное будущее у них есть. Яно хочет измениться, чтобы в будущем стать достойной Пина. В 120 главе она уезжает учиться в Токио.

 
 Сэйю — Юко Сампэй
Ещё одна близкая подруга Савако, а также друг детства Рю. Плохо учится (из-за чего Савако регулярно с ней занимается), зато прекрасно показала себя в спорте. Очень эмоциональный и добрый человек, из-за чего почти сразу понравилась Савако. Влюблена в старшего брата Рю, Тору, который давно уже живёт и работает в другом городе. Приезд Тору к родителям вместе со своей невестой стал для неё настоящим шоком. Единственная подруга Савако, долго не замечавшая развивающиеся отношения между ней и Кадзэхаей — хотя и участвовала в многочисленных мероприятиях, организованных Яно с целью свести их вместе.

 
 Сэйю — Юити Накамура
Друг детства Ёсиды, тайно в неё влюблённый. Очень любит бейсбол. Не проявляет эмоции, спокоен. Имеет проблемы с запоминанием имен (никак не мог запомнить имя Савако). В манге наметился явный прогресс в его отношениях с Тидзуру.

 
 Сэйю — Юки Оно

Школьный учитель физкультуры, в дальнейшем — классный руководитель класса Кадзэхаи и Савако. Довольно высокого мнения о себе. Часто пренебрегает своими обязанностями классного руководителя. Любит подкалывать своих учеников (в частности, Кадзэхаю). В манге часто показывается как наставник и смотритель. Отвергает Яно Аянэ,когда та признаётся в любви,но говорит,что Яно поторопилась на 10 лет с признанием. Его слова дают шанс на построение отношений в будущем.

 
 Сэйю — Ая Хирано
Красивая и милая девушка (на первый взгляд), нравится парням. Но с другой стороны, она очень коварная и злобная особа. Со средней школы влюблена в Кадзэхаю. Куруми — инициатор соглашения «Общий Кадзэхая», всегда старалась сделать так, чтобы у Сёты не было девушки. Считает своё имя Умэ  старомодным и недостаточно кавайным, поэтому предпочитает когда её называют Куруми. После поражения за ней стали ухаживать парни, но она упорно их отвергает.

 
 Сэйю — Мамору Мияно.
Новый одноклассник Савако и Кадзэхая. Появляется во втором сезоне, становится старостой класса. Жизнерадостный, активный. Пытается поссорить Савако и Кадзэхаю, вводя их в заблуждения, но тем самым сближая их. Часто ругается с Яно, которая уличает его в неискренности действий. В конце сериала признаётся Яно, что чуть не влюбился в Савако.

В манге, через некоторое время, когда Савако и Кадзехая уже начали встречаться, он незаметно для себя влюбляется в Яно. Свои чувства парень осознал после того, как Яно и её ухажер расстались. На Рождественской вечеринке Миура хотел подарить ей личный подарок, но тот разбился из-за незадачливого одноклассника. После выходя в коридор он случайно пересёкся с бывшим Яно и ввязался в драку. Затем после неё, когда Яно находит парня на пожарной лестнице, он признается ей в любви.

  и 
 Сэйю — Михо Миягава (Томоми Эндо), Маюки Макигути (Эрико Хирано)
Одноклассницы Савако. Милые и добрые девушки, являются одними из первых друзей Савако. Постоянно таскают с собой фотоаппарат.

 
 Сэйю — Масахиро Яманака
Одноклассник Савако. Немного странный и занудливый парень. Мечтает найти себе девушку. После того как его бросила девушка, а Яно рассталась с парнем, пытался построить с ней отношения. В классе из девушек никто с ним не поддерживает дружеских отношений. Постоянно встревает там, где не надо, и очень много болтает.

 
 Сэйю — Ватару Хатано
Старший брат Рю, в которого влюблена Ёсида. Любит Ёсиду, но как младшую сестру.

 
 Сэйю — Канаэ Оки
Единственная подруга Савако, которая была в средней школе. В старшей школе она попадает в другой класс, из-за этого меньше общается с Савако.

Манга

Список серий аниме

Первый сезон

Второй сезон

Музыкальное сопровождение 
Открывающие композиции аниме:
 Танидзава Томофуми — «Kimi ni Todoke» (, Дотянуться до тебя) — первый сезон.
 Танидзава Томофуми — «Sawakaze» — второй сезон.

Закрывающие композиции аниме:
 Chara — «Kataomoi» () — первый сезон.
 May’s — «Kimi ni Todoke…» () — второй сезон.

Примечания

Ссылки 
 Страница аниме  на сайте компании Nippon Television.
 Официальный сайт фильма 
 В базах данных

 Рецензии
 Рецензия на сайте Anime News Network  
 Рецензия на сайте The Fandom Post  
 Рецензия на сайте THEM Anime  

Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Романтические кинокомедии Японии